

Sigle 
 Xenogears – videogioco di ruolo.

Codici 
 XG – codice vettore IATA di Clickair.

Musica 
 XG – versione del linguaggio di programmazione per strumenti musicali MIDI della Yamaha.
 Stick XG – modello di stick.

Altro 
 Hyundai XG – automobile della Hyundai.
 Sistema XG – sistema di gruppo sanguigno umano.